Чаркас има више значења:

 Чаркас (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чаркас (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Чаркас (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Чаркас (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Чаркас (Чаркас, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Чаркас (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику